Erlau – comune della Sassonia (Germania)
 Erlau – antico nome tedesco di Olszówka, comunità del comune di Młynary (Polonia)
 Erlau – antico nome tedesco di Eger (Ungheria)